Пало Бендито има више значења:

 Пало Бендито (Чигнавапан), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Пало Бендито (Уајакокотла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Пало Бендито, Лома де лас Јемас (Тлачичилко), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику